

Codici 
 VOS – codice vettore ICAO di Rovos Air
 VOS – codice ISO 3166-2:KZ della regione del Kazakistan Orientale (Kazakistan)

Persone 
 André Vos – ex rugbista a 15 sudafricano
 Arnold de Vos – poeta olandese
 Cornelis de Vos – pittore fiammingo
 Harry Vos – nato Henry Antonie Vos – calciatore olandese, di ruolo difensore
 Henk Vos – nato Hendricus Johannes Petrus Vos – ex calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Jason de Vos – ex calciatore canadese, di ruolo difensore
 Jan Vos – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Kim De Vos – ex cestista belga
 Maarten de Vos – pittore fiammingo
 Marianne Vos  – ciclista olandese
 Paul de Vos – pittore fiammingo
 Richard DeVos – imprenditore statunitense
 Roosje Vos – sindacalista e politica olandese
 Willy de Vos – nata Willem Hendrik de Vos – calciatore olandese

Sigle 
 Verbo Oggetto Soggetto  – tipologia linguistica
 Visus Occhio Sinistro  – valori di acutezza visiva dell'occhio sinistro
 Vintage Original Spec – Specifiche d'Epoca Originali, denominazione di alcune chitarre Gibson Les Paul
 Version Original Subtitulada  –  ("versione originale sottotitolata"): in lingua spagnola, indica un prodotto audiovisivo in lingua originale (diversa dallo spagnolo) con sottotitoli in spagnolo